Princezna Arabela je postava ze seriálu Arabela a Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Jedná se zde o pohádkovou bytost, která pochází z fiktivní Říše pohádek a shodou okolností se zamiluje do skutečného člověka Petra Majera pocházejícího z "reálné" říše lidí. Usiluje o ni a o celou její pohádkovou říši zlý čaroděj Rumburak.

Představitelé 
 Arabela (seriál) – Jana Nagyová (mluvila Libuše Šafránková)
 Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek – Miroslava Šafránková

Původ 
Pochází ze vznešené královské rodiny ve fiktivní Říši pohádek.

Televizní postavy
Filmové postavy
Fiktivní princezny